My Life: The Greatest Hits — сборный двухкомпактдисковый альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1998 году на лейбле Columbia Records.

На альбоме собрана коллекция из 37 песен из тех, что Хулио Иглесиас записал за свою карьеру. Представлены песни из четырёх разных десятилетий.

Параллельно с этим альбомом другим лейблом, — Sony Discos, — была выпущена похожая компиляция с названием на испанском языке — Mi vida: Grandes éxitos . По словам американского журнала Billboard, это был один из очень редких случаев, когда лейблы Columbia и Sony Discos «раздельно выпустили преимущественно испаноязычные компакт-диски Иглесиаса».

Приём публики 
Продавшись в США в первую неделю после выхода в 6000 экземплярах, альбом My Life: The Greatest Hits дебютировал на 4 месте в хит-параде Billboard Latin 50 (теперь переименованном в Billboard Latin Albums) (на неделе, на которую пришлась пятница 24 октября 1998 года).

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Чарты

Сертификации

Примечания 

Сборники 1998 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Сборники Columbia Records